«World, Hold On (Children of the Sky)» — сингл французского диджея Боба Синклера и . Это второй сингла с альбома Western Dream.

Видеоклип 
В видеоклипе мальчик слышит в новостях, что Земля в опасности из-за надвигающегося метеорита. Он решает построить собственный космический корабль. Во время строительства космического корабля из-под кровати мальчика выходят игрушки и начинают танцевать. Боб Синклер появляется в видео в виде игрушечного диджея, играющего «World, Hold On», используя печенья как пластинки. Мальчик берёт с собой свою собаку и запускает космический корабль. В космосе он видит, что метеор приближается к земле. Мальчик обстреливает метеорит, разрушает его и возвращается на Землю как герой. В это время к нему подходит мать и целует его в щёку. Это будит мальчика, и он понимает, что это был лишь сон.

В видеоклипе снялся David Beaudoin, появлявшийся в видео на песню «Love Generation».

Список композиций

Чарты

Дополнительные факты 
 Трек звучит в фильме Noah's Arc: Jumping the Broom.
 Ремикс от  был номинирован на премию «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 
 «World, Hold On» на сайте Allmusic.com

Песни по алфавиту
Песни 2006 года
Синглы по алфавиту
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы Ministry of Sound